Goszczyn ist ein Dorf sowie Sitz der gleichnamigen Landgemeinde im Powiat Grójecki der Woiwodschaft Masowien, Polen.

Gemeinde 
Zur Landgemeinde Goszczyn gehören folgende 11 Ortschaften mit einem Schulzenamt:
 Bądków
 Długowola
 Goszczyn
 Jakubów
 Józefów
 Kolonia Bądków
 Modrzewina
 Nowa Długowola
 Olszew
 Romanów
 Sielec

Einzelnachweise 

Ort der Woiwodschaft Masowien
Powiat Grójecki